Ernst Schröder o Ernst Schroeder è il nome delle seguenti persone:
Ernst Schröder (1841-1902) – matematico tedesco
Ernst Schröder (politico) (1893-1976) – politico tedesco (DVP, FDP)
Ernst Schröder (attore) (1915-1994) – attore tedesco
Ernst Schröder (imprenditore) (* 1919) – imprenditore alla guida della Anker-Schroeder
Ernst Schröder (politico della FSU) – politico tedesco (FSU) 
Ernst Schroeder (giurista) – presidente del Bayerischen Ehrengerichtshof für Rechtsanwälte, Träger des Bayerischen Verdienstordens
Ernst Schroeder (pittore) (1928-1989) – pittore tedesco
Ernst Christian Schröder (1675-1758) – matematico tedesco